Gilmour kan avse

Personer
 Bill Gilmour (född 1942), kanadensisk politiker, reformpartist
 Billy Gilmour (född 2001), skotsk fotbollsspelare
 David Gilmour (född 1946), brittisk gitarrist, sångare ochlåtskrivare
 Doug Gilmour (född 1963), akanadensisk ishockeyspelare
 John Gilmour (1876–1940), brittisk politiker, konservativ
 John Gilmour (ishockeyspelare) (född 1993), kanadensisk ishockeyspelare

Annat
 Gilmour (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

 Gilmour Bay
 Gilmour Creek
 Gilmour Glacier
 Gilmour Island
 Gilmour Lake
 Gilmour Peninsula
 Gilmour Point
 Gilmour Slough

 Île Gilmour
 Lac Gilmour
 Little Gilmour Creek
 Mount Gilmour, Antarktis

Efternamn
Efternamnsförgreningssidor